Li Lingwei (ur. 1964) – chińska badmintonistka
 Li Lingwei (ur. 1989) – chińska lekkoatletka